Cristián Cayupán puede referirse a:
Cristián Cayupán Mora, poeta chileno.
Cristian Cayupan Morales, preso chileno.